Bolaños peut faire référence à :

Toponyme 

 Bolaños, municipalité du Mexique
 la rivière , au Mexique
 Bolaños de Calatrava, commune d'Espagne
 Bolaños de Campos, commune d'Espagne

Patronyme 

 Alexander Bolaños'' (né en 1999), footballeur équatorien
 Christian Bolaños (né en 1984), joueur costaricien de football
 Enrique Bolaños Geyer (né en 1928), président du Nicaragua (2002-2007)
 Hernán Bolaños (1912-1992), joueur costaricien de football
 Horacio Gómez Bolaños (1930-1999), acteur et scénariste mexicain
 José Bolaños (1935-1994), scénariste et réalisateur mexicain
 Luis Bolaños (né en 1985), joueur équatorien de football
 Martha Isabel Bolaños (né en 1973), actrice colombienne
 Roberto Gómez Bolaños''' « Chespirito » (né en 1929), scénariste, acteur, réalisateur, humoriste mexicain

Voir aussi